Agparssuit kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Kap Shackleton, udde i Grönland, Qaasuitsup, 
 Appaarsuit (ö i Grönland, Qaasuitsup), 

Robotskapade Grönlandförgreningar